Nachtigal-Krankenhaus steht für:

 Allgemeines Krankenhaus von Duala, koloniales Krankenhaus in Kamerun
 Nachtigal-Krankenhaus (Sebbe), koloniales Krankenhaus in Togo